Того року турнір проводився вперше.

Алла Кудрявцева і Анастасія Родіонова виграли титул, у фіналі перемігши пару Сорана Кирстя і Андрея Клепач з рахунком 6–7(6–8), 6–2, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw

Tianjin Open, парний розряд
2014